Адо́льф  (; )— чоловіче особове ім'я чи прізвище німецького походження.

Відомі носії

Ім'я 

Відомі носії:
 Адольф Фредерік (1710–1771) — король Швеції.
 Адольф (король Німеччини) (1250–1298) — граф Нассау, король Німеччини.
 Адольф II Гольштейнський (*1128-†1164) — граф Шауенбургу, Гольштейна, Штормарна; засновник Любека.
 Адольф I (великий герцог Люксембургу) (1817–1905) — герцог Нассау з 1839 до 1866 року, великий герцог Люксембургу з 1890 до 1905 року.
 Адольф Віктор Едуардович (1894–1936) — льотчик-випробувач
 Адольф Густав Артурович (1901–1940) — український мистецтвознавець
 Адольф Бутенандт (1903–1995) — німецький біохімік
 Адольф Вільям Бугро (1825–1905) — французький живописець, представник академізму.
 Адольф Кетле (1796–1874) — французький та бельгійський математик, астроном, метеоролог, соціолог. Один з засновників наукової статистики.
 Адольф Андерсен (1818–1879) — німецький шахіст, провідний шахіст Європи 1850—1860-х років, майстер комбінаційної гри.
 Адольф Шарль Адан (1803–1856) — французький композитор
 Адольф Ейхман (1906–1962) — німецький офіцер, співробітник гестапо, завідувач відділу гестапо IV-B-4, який відповідав за «остаточне вирішення єврейського питання». Оберштурмбанфюрер СС.
 Адольф Гітлер (1889–1945) — рейхсканцлер Німеччини з 1933 по 1945 рік, провідник Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), ідеолог нацизму.
 Адольф Галланд (1912–1996) — німецький пілот-ас, організатор та керуючий Люфтваффе, генерал-лейтенант авіації.
 Адольф Шерф (1890–1965) — австрійський політик, федеральний президент Австрійської республіки (1957—1965).
 Адольф Соломонович Шаєвич (1937) — головний рабин Москви, головний рабин СРСР, з 1993 р. — Росії.
 Адольф Федорович Маркс (1838–1904) — книговидавець.
 Адольф Абрамович Йоффе (1883–1927) — радянський дипломат.
 Адольф фон Гарнак (1851–1930) — лютеранський теолог.
 Адольф Дасслер (1900–1978) — розробник різних видів спортивного взуття та спорядження, засновник фірми з виробництва кросівок «Адідас».

Прізвище 

Відомі носії:
 Андрій Адольф (1857–1905) — педагог, перекладач і філолог.
 Вальтер Адольф — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху
 Віктор Адольф — радянський льотчик-випробувач
 Густав Адольф — український мистецтвознавець
 Йозеф Адольф — чехословацький двоборець і лижник
 Курт Адольф (1921–2012) — німецький автогонщик.

 Надія Олександрівна Адольф (Надєждіна) (1905—1992) — російська радянська письменниця, поетеса і перекладач, автор книг для дітей.

Чоловічі імена
Багатозначні терміни
Польські імена